Raczyna (dopływ Mrożynki)
 Raczyna (dopływ Nysy Kłodzkiej)